Nieuw Amsterdam steht für:
 Nieuw Amsterdam, Verwaltungssitz der historischen Kolonie Nieuw Nederland in Manhattan, heutiges New York, USA
 Nieuw-Amsterdam (Suriname), Ort in der Republik Suriname, Südamerika
 Nieuw-Amsterdam (Emmen), Stadtteil der Gemeinde Emmen (Drenthe), Niederlande
 Amsterdam-Insel, niederländisch Nieuw Amsterdam, kleine Insel im südlichen Indischen Ozean

Schiffe:
 Nieuw Amsterdam (Schiff, 1906), Holland-America Line
 Nieuw Amsterdam (Schiff, 1938), Holland-America Line
 Nieuw Amsterdam (Schiff, 1983), Kreuzfahrtschiff der Holland-America Line
 Nieuw Amsterdam (Schiff, 2010), Kreuzfahrtschiff der Holland-America Line

Siehe auch:
 New Amsterdam (Begriffsklärung)
 Amsterdam (Begriffsklärung)